Vila Pouca puede referirse a:

 Vila Pouca de Aguiar, una villa portuguesa del Distrito de Vila Real; 
 Vila Pouca de Aguiar (freguesia), una freguesia portuguesa del municipio de Vila Pouca de Aguiar; o
 Vila Pouca da Beira, una freguesia portuguesa del municipio de Oliveira do Hospital.